Die Abkürzung ELKI oder ElKi steht für:
 Eltern-Kind in verschiedenen Kontexten, siehe Eltern-Kind-Gruppe, Eltern-Kind-Zentrum, Eltern-Kind-Turnen, Prager Eltern-Kind-Programm (PEKiP)
 Environment for DeveLoping KDD-Applications Supported by Index-Structures, eine Data-Mining-Software der Ludwig-Maximilians-Universität München
 Evangelisch-Lutherische Kirche in Italien (Chiesa Evangelica Luterana in Italia)

Abkürzung